Europa-Parlamentets valg 2004 i Danmark var der valg af politikere som skal repræsenterer Danmark for valgperioden 2004-2009 i Europa-Parlamentet. Det var den danske del af Europa-Parlamentsvalget 2004. Afstemningen fandt sted den 13. juni. Oppositionen Socialdemokratiet gjord stor fremgang, primært på bekostning af EU-skeptiske partier som JuniBevægelsen.

Resultat

Der var følgende valgforbund: (A + F), (B + K), (C + V), (J + N). Dansk Folkeparti var ikke i valgforbund.

Poul Nyrup Rasmussen fra Socialdemokratiet fik 407.966 personlige stemmer. Det næsthøjeste personlige stemmetal fik Gitte Seeberg fra de Konservative med 125.460.

Socialdemokratiet kunne notere sig en stor fremgang, mens Junibevægelsen og Venstre gik tilbage. For de øvrige partier og lister var mandattallet uændret, på trods af udsving i stemmeandelen. Mandattallene skal ses i lyset af at antallet af europaparlamentsmedlemmer valgt i Danmark blev beskåret fra 16 til 14.

Referencer 

Politiske valg i 2004
Europa-Parlamentsvalg i Danmark